Saint-Flour kan syfta på:
 Saint-Flour, Cantal – en kommun i departementet Cantal i mitten av Frankrike
 Saint-Flour, Puy-de-Dôme – en kommun i departementet Puy-de-Dôme i centrala Frankrike
 Saint-Flour (arrondissement) – ett i arrondissement departementet Cantal
 Saint-Flour-de-Mercoire – en kommun i departementet Lozère i södra Frankrike